Langford (Bedfordshire), een plaats in Bedfordshire, Engeland
Langford (Canada), een stad in Brits-Columbia, Canada
Langford (Essex), een plaats in Essex, Engeland
Langford (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Langford (Oxfordshire), een plaats in Oxfordshire, Engeland
Langford (South Dakota), een plaats in South Dakota, Verenigde Staten
Langford Budville, een plaats in Somerset, Engeland
Steeple Langford, een plaats in Wiltshire, Engeland
David Langford (1953), Brits sciencefictionschrijver en criticus
Frances Langford (1914-2005), Amerikaanse zangeres en actrice
Nathaniel P. Langford (1832-1911), Amerikaans pionier en lid van de Washburn–Langford–Doane expeditie